Ørsted oder Oersted steht für:

 Oersted (Einheit), Einheit der magnetischen Feldstärke
 Ørsted (Satellit), Satellit zur Untersuchung des Magnetfeldes der Erde
 Oersted (Mondkrater), Formation auf dem Erdmond
 Ørsted (Unternehmen), dänisches Energieunternehmen
 (16583) Oersted, Asteroid des Hauptgürtels

Ørsted steht für folgende geographische Objekte in Dänemark:
 Ørsted (Djursland), Ort auf Djursland
 Ørsted (Haderslev Kommune), Ort in der  Haderslev Kommune, Region Syddanmark
 Ørsted (Sjælland), Ort auf Seeland (Dänemark) 

Ørsted ist der Familienname folgender Personen:

 Niels-Henning Ørsted Pedersen (1946–2005), dänischer Jazz-Kontrabassist
 Karen Marie Ørsted, bekannt als MØ (* 1988), dänische Singer-Songwriterin

Siehe auch:
 Ørsted Sogn
 Oersted Medal, seit 1936 von der American Association of Physics Teachers verliehene Auszeichnung